Baño, puede estar haciendo referencia a:
Baño en el sentido de bañarse, acción practicada en todas las civilizaciones desde muy antiguo
Baño público, habitación o edificación pequeña, con uno o más inodoros (o urinarios) para uso del público en general, o de los clientes o empleados de una empresa

Baños públicos, edificio, normalmente público, utilizado para bañarse la gente, en ciertas civilizaciones y desde muy antiguo
Cuarto de baño, habitáculo de la vivienda.

 Baño María, calentamiento de un material en agua usado en cocina y laboratorio
Baño de hormigas, comportamiento de las aves que se restriegan el cuerpo contra ciertos insectos.
Baño de ortiga, tortura aplicada en los pueblos indígenas sudamericanos.
Baño refrigerante, mezcla usada en el laboratorio cuando se necesitan temperaturas bajas.
Baño seco ecológico, un sistema de saneamiento.
Baño turco, baño árabe, modalidad de baño de vapor
Baño herbal uso de agua y plantas medicinales para mejorar la salud

Ciencias
Baño térmico, un sistema en termodinámica 
Baño de paro, baño químico sobre película o material sensible.
 Baño refrigerante, mezcla usada en un laboratorio cuando se necesitan temperaturas bajas

Varios
Baño de oro, método para depositar una capa de oro sobre otro metal
Baño de bosque, en Japón, sumergirse en una atmósfera de bosque